Indonesië
 Jenar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Jenar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java